Banyumudal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyumudal, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Banyumudal, Pemalang, by, Jawa Tengah, 
 Banyumudal, Wonosobo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar